Uba – rzeka w Kazachstanie
 Uba – pasmo górskie w Kazachstanie